Динаміт — вибухова суміш.
 Амонійний динаміт — різновидність динаміту.

Персоналії 

 Роберто Динаміт (*1954) — колишній бразильський футболіст, нападник, бронзовий призер чемпіонату світу 1978 року.

Фільми 

 Динаміт (фільм) — американський бойовик 1997 року.
 Динаміт (фільм, 1929) — американський драматичний фільм.
 Наполеон Динаміт — американський комедійний фільм 2004 року.
 Подвійний динаміт (фільм, 1951) — американський комедійний мюзикл.
 Тісто і динаміт — короткометражний комедійний фільм 1914 року.

Багатозначні терміни